Osoby:
 Hendrik Soll – niemiecki pianista
 Jürgen Soll – niemiecki biochemik

Zobacz też:
 Sol
 Söll